Earnest est un patronyme et prénom masculin pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1957), gardien américain de soccer
 (1902-1992), administrateur collégial américain
 (1818-1900), homme politique américain dans le Wisconsin
Josh Earnest (né en 1975), porte-parole américain de la Maison-Blanche
 (né en 1930), scientifique informatique américain
 (né en 1969), directeur de théâtre américain

Prénom
 (né en 1962), joueur américain de football américain
 (1868-1964), publicitaire américain
 (1880-1966), activiste politique et suprémaciste américain
, entraîneur américain de football américain

 (né en 1957), joueur américain de football américain
Earnest Hooton (1887-1954), anthropologue américain
 (né en 1959), joueur américain de football américain
 (1891-1977), compositeur de gospel américain
, activiste et homme politique zimbabwéen
 (né en 1966), musicien de gospel américain
 (né en 1953), joueur américain de football américain
 (né en 1991), joueur américain de basket-ball
 (né en 1965), activiste social américain
, entraîneur américain de football américain

Toponyme

, hameau du Kansas
, pont et lieu historique de , Oregon

Voir aussi
, entreprise technologique basée à San Francisco
Earnest Evans, jeu vidéo d'action sur Mega Drive (1991)
Opération Earnest Will, opération militaire de la US Navy au Koweït de 1987 à 1988

Références

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Homonymie de toponyme